

Architettura 
 Palazzo Paradiso – sede della biblioteca comunale Ariostea situata nella città italiana di Ferrara
 Paradiso – centro musicale e culturale situato nella città olandese di Amsterdam
 Ponte del Paradiso – ponte situato nella città italiana di Venezia
 Sala Paradiso – locale situato nel comune italiano di San Lazzaro di Savena
 Villa Paradiso o Il Paradiso – villa situata nella città italiana di Messina
 Villa Paradiso – villa situata nella città italiana di Napoli

Cinema 
 Paradiso – film diretto dal regista italiano Guido Brignone (1932)
 Paradiso – film diretto dal regista francese Christian Bricout (1977)
 Paradiso (Heaven) – film diretto dalla regista statunitense Diane Keaton (1987)
 Paradiso - Sieben Tage mit sieben Frauen – film diretto da regista tedesco Rudolf Thome (2000)
 Un paradiso – cortometraggio diretto dai registi italiani Paolo Sorrentino e Stefano Russo (1994)

Geografia 
 Cima Paradiso o Pizzo Paradisino – montagna delle Alpi di Livigno nelle Alpi Retiche (Canton Grigioni, Svizzera, e Lombardia, Italia)

Italia 
 Paradiso o Borgata Paradiso – quartiere di Collegno, comune nella provincia di Torino (Piemonte)
 Golfo Paradiso – golfo nel Mar Ligure (Liguria)
 Gran Paradiso – montagna del Massiccio del Gran Paradiso nelle Alpi Graie (Valle d'Aosta)
 Paradiso o Paradiso degli Alberti – rione di Firenze, comune nella provincia di Firenze (Toscana)
 Paradiso – frazione di Pocenia, comune nella provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia)
 Paradiso – frazione di San Canzian d'Isonzo, comune nella provincia di Gorizia (Friuli-Venezia Giulia)
 Piccolo Paradiso – montagna del Massiccio del Gran Paradiso nelle Alpi Graie (Valle d'Aosta)

Lussemburgo 
 Paradiso – frazione di Wiltz, comune nel cantone di Wiltz (Diekirch)

Slovacchia 
 Paradiso slovacco – massiccio montuoso dei Monti Metalliferi Slovacchi, nei Carpazi occidentali (Košice)

Svizzera 
 Paradiso – comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Letteratura 
 Libro del Paradiso o Libri dei Cieli – composizione funeraria dell'antico Egitto
 De paradiso – opera di sant'Ambrogio (378)
 Paradiso – cantica della Divina Commedia dello scrittore italiano Dante Alighieri (1321)
 Paradiso – romanzo dello scrittore cubano José Lezama Lima (1966)
 Paradiso (Paradise) – romanzo della scrittrice statunitense Toni Morrison (1997)

Musica 
 Paradiso – casa discografica italiana
 Paradiso – album dei Metamorfosi del 2004
 Paradiso – album video dei Fiction Plane del 2009
 Paradiso – album di Hayley Westenra del 2011
 Paradiso (Lucio Battisti Songbook) – cofanetto del 2018 che raccoglie le canzoni di Battisti che Mina ha cantato nella sua carriera
 Paradiso – singolo di Aiello del 2022

Persone 
 Amerigo Paradiso (1962) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Angelo Paradiso (1977) – calciatore italiano
 Claudio Paradiso (1960) – flautista e musicista italiano
 Felice Paradiso (1896-1973) – pediatra e docente italiano
 Lorenzo Paradiso (1907-1994) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Marcello Paradiso (1953) – teologo italiano
 Maurizia Paradiso (1955) – conduttrice televisiva, attrice pornografica e cantante italiana
 Michele Paradiso (1945) – compositore italiano
 Sebastiano Paradiso (1914-1983) – pittore e scultore italiano
 Tommaso Paradiso (1983) – cantautore, musicista e paroliere italiano
 Vito Paradiso (1942) – cantautore e musicista italiano

Religione 
 Paradiso – luogo felice riservato post-mortem a coloro che hanno condotto una vita da giusti
 Paradiso terrestre o Giardino dell'Eden – luogo citato nella Bibbia

Altro 
 Batteria Paradiso – batteria corazzata costruita sul pianoro del Moncenisio
 Kinder Paradiso – prodotto dolciario realizzato dall'azienda italiana Ferrero
 Legge del Paradiso o Liber Paradisus – libro contenente un testo di legge emesso nel 1256 dal Comune di Bologna
 Paradiso – stazione della metropolitana di Torino

Pagine correlate 
 Paradise – pagina di disambiguazione